Spinney est un patronyme anglo-saxon porté par les personnalités suivantes :

 Caroll Spinney (1933-2019), marionnettiste, dessinateur et acteur américain 
 Edgar Keith Spinney (1851-1926), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
 Laura Spinney (1971- ), journaliste scientifique, essayiste et romancière britannique

Patronyme anglais